Ментавай () са група острови в Индийския океан, разположени югозападно от остров Суматра, от който ги отделя протокът Ментавай, принадлежащи на Индонезия. Състоят се от около 70 острова, като общата им площ е 6034 km². Най-големи острови са: Сиберут (3879 km²), Пагай Селатан (851 km²), Пагай Утара (684 km²) и Сипора (620 km²). Към 2020 г. населението е 87 600 души. Релефът им е хълмист с максималната височина 406 m на остров Сиберут. Североизточните им брегове са обкръжени от коралови рифове. Климатът е субекваториален, мусонен, с годишна сума на валежите 3000 – 4000 mm. Покрити са с влажни вечнозелени тропически гори. Основен поминък на населението е риболовът и отглеждането на захарна тръстика, палми саго и кокосова, тютюн.

Източници 

Острови на Индонезия